— 67-й Император Японии, синтоистское божество. Правил с 16 июля 1011 по 10 марта 1016..

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Канко (1004—1012)
 Тёва (1012—1017)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список Императоров Японии

 18